Цей список показує рейтинги нестабільних країн за Індексом недієздатності держав станом на 2009 рік. На перші місця потрапили ті, що мають слабку або неефективну владу, велику кількість злочинів і корупції; в цих країнах багато біженців, економіка має численні проблеми.

Індекс розробили Фонд миру () і журнал Зовнішня політика . Перші індекси були опубліковані в 2005 р. Зараз цей список часто використовують політичні кореспонденти і журналісти. Тайвань (Китайська республіка), Косово, і Палестина поки не занесені до цього списку.

2009 

Це поточний список на 2009. 

2009 року найнестабільнішою країною стала Сомалі, а найстабільнішою Норвегія.

Небезпечна ситуація

Погана стабільність

Прийнятна стабільність

Зразкова стабільність

2008

2007

2006

2005

Див. також 
 Список країн за ІРЛП

Примітки

Посилання 
 Failed States List 2007 Фонд миру. Дані на 17 вересня 2007
 Failed States List 2008 Фонд миру. Дані на 14 липня 2008
 Failed States List 2009 Фонд миру.

Списки країн